Разагилин(Азилект) — противопаркинсоническое средство, специфический ингибитор моноаминоксидазы (МАО типа Б). Относится ко второму поколению препаратов этой группы. Применяется при болезни Паркинсона и симптоматическом паркинсонизме. В 14 раз более селективен к МАО-Б, чем к МАО типа А.

Применяется преимущественно при ранних формах болезни Паркинсона, при наличии легких моторных нарушений. Возможно также его применение в сочетании с другими противопаркинсоническими препаратами.

Ссылки 
 

Дофаминомиметики
Противопаркинсонические средства
Ингибиторы моноаминоксидазы